Il Gruppo Canes II o Gruppo Canes Venatici II (Gruppo CVn II) , situato in direzione della costellazione del Cane da caccia e distante 26,1 milioni di anni luce dalla Terra, è uno dei tanti piccoli gruppi di galassie del Superammasso della Vergine.
La galassia più grande del gruppo è M106 (o NGC 4258). una galassia spirale barrata.

Galassie membri dell'ammasso
Il Gruppo Canes II si trova alle spalle del gruppo di M94 o gruppo Canes I, e ciò spiega la difficoltà con cui si osservano le sue galassie. Il seguente elenco comprende le galassie che si ritiene appartengano al gruppo Canes II:

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate
 Gruppi e ammassi di galassie 
 Gruppo di M94
 Superammasso della Vergine

 
Canes II
Oggetti nella costellazione dei Cani da Caccia